

Géographie 
 Yoko est une commune du Cameroun, située dans l’arrondissement du même nom, dans la région du Centre.

Noms 
Yoko ou Yōko est un nom de personne féminin et un adjectif japonais.

Yoko est une marque de streetwear à inspiration japonaise.

Personnages célèbres 
 Jacques Yoko (1972-), joueur de volley-ball franco-camerounais
 Yōko Kanno (1964-), compositrice japonaise
 Yoko Maki  (1982-), actrice japonaise
 Yoko Matsugane (1982-), mannequin japonaise ; 
 Melody Yoko (1988-), mannequin japonaise ; 
 Yōko Nagayama (1968-), actrice et chanteuse japonaise ; 
 Yōko Ogawa (1962-), écrivaine japonaise
 Yōko Ono (1933-), artiste, épouse de John Lennon (chanteur des Beatles)
 Yoko Ono/Plastic Ono Band, Ballad of John and Yoko
 Yōko Sano (1938-2010), illustratrice japonaise
 Yōko Tawada (1960-), romancière japonaise

Personnage de fiction 
 Tya Note Yoko, personnage du manga Bastard!!
 Yoko Asaoka, personnage du manga Family Compo de Tsukasa Hojo
 Yoko Tsuno est une bande dessinée belge

Divers 
 (5236) Yoko, astéroïde
 Yôko, roman de 1971 de Yoshikichi Furui
 Yoko, nom masculin singulier désignant une catégorie de légumes typiques du terroir, agrémentant pizzas et autres  
 Yoko geri : éclose (geri) bourgeon (yoko)
 Yoko : marque de vêtements inspirée de la culture japonaise créée par le youtubeur Squeezie et son frère Florent. Elle fut lancée en 2019, avec une boutique au 3, rue Notre-Dame-de-Nazareth à Paris.

Références